Tripura Sundari (godin): groep van tien godinnen uit het Hindoe-geloof, collectief genaamd Mahavidyas 
Tripura Sundari (Nepal): Koningin Lalit Tripura Sundari (regentes) van Nepal van 1806 tot 1832
Tripura Sundarimeditatie: Tantristische meditatie
Tripurasundari (Nepal): dorp in het district Baitadi in de Nepalese Mahakali-zone
Tripurasundari (India): dorp in het district Banswara in de Indiase staat Rajasthan
Tripura Sundari tempel (Almora): tempel in het district Almora in de Indiase staat Uttarakhand
Tripura Sundari tempel (Tripura): tempel in het district Zuid-Tripura in de Indiase staat Tripura
Tripura Sundari tempel (Charikot): tempel in de Nepalese plaats Charikot
Tripura Sundari mandir: mandir in Kolkata, in de Indiase staat West-Bengalen